

Roma Antiga 
 Marco Vinício (cônsul em 19 a.C.), Marcus Vinicius em latim — cônsul romano em 19 a.C.
 Marco Vinício (cônsul em 30), Marcus Vinicius em latim — cônsul romano em 30

Esportistas 
 Marcus Vinicius (basquetebolista) (n. 1984) — jogador brasileiro de basquetebol
 Marcus Vinícius Dias (m. 1992) — jogador brasileiro de basquetebol
 Marcus Vinícius Freire (n. 1962) — jogador brasileiro de voleibol e atual superintendente executivo de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro
 Marcus Vinícius Silva Lima (n. 1985) — futebolista brasileiro
 Marcus Vinícius Cesário (n. 1985) — futebolista brasileiro
 Marcus Vinicius Toledo (n. 1986) — jogador brasileiros de basquete 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história